Schermuly ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Schermuly, deutscher Psychologe und Arbeitswissenschaftler
 Fritz-Peter Schermuly (* 1942), deutscher Handballspieler und -trainer
 Karl-Heinz Schermuly, deutscher Handballspieler
 Peter Schermuly (1927–2007), deutscher Maler
 Ralf Schermuly (1942–2017), deutscher Schauspieler

Schermuly steht für:
 Gebr. Schermuly Busunternehmen, siehe Verkehrsgesellschaft Mittelhessen